|-
| 91001 - || || 18 de gener, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91002 - || || 23 de gener, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91003 - || || 25 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91004 - || || 26 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91005 - || || 24 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91006 - || || 28 de gener, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 91007 - || || 30 de gener, 1998 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 91008 - || || 23 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91009 - || || 26 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91010 - || || 1 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91011 - || || 8 de febrer, 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 91012 - || 1998 DY || 18 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 91013 - || || 20 de febrer, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91014 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91015 - || || 25 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91016 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91017 - || || 25 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91018 - || || 20 de febrer, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91019 - || || 26 de febrer, 1998 || Blauvac || R. Roy
|-
| 91020 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91021 - || || 26 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91022 - || || 19 de febrer, 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 91023 - || || 23 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91024 - || || 28 de febrer, 1998 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 91025 - || || 27 de febrer, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91026 - || || 27 de febrer, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91027 - || || 26 de febrer, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 91028 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91029 - || 1998 EY || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91030 - || || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91031 - || || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91032 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91033 - || || 3 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91034 - || || 1 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91035 - || || 5 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91036 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91037 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91038 - || || 22 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91039 - || || 24 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91040 - || || 25 de març, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91041 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91042 - || || 26 de març, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 91043 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91044 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91045 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91046 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91047 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91048 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91049 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91050 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91051 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91052 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91053 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91054 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91055 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91056 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91057 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91058 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91059 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91060 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91061 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91062 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91063 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91064 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91065 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91066 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91067 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91068 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91069 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91070 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91071 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91072 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91073 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91074 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91075 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91076 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91077 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91078 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91079 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91080 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91081 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91082 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91083 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91084 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91085 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91086 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91087 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91088 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91089 - || || 24 de març, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91090 - || || 29 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91091 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91092 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91093 - || 1998 GS || 3 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91094 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91095 - || || 2 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91096 - || || 15 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91097 - || || 2 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91098 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91099 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91100 - || || 25 d'abril, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
1